Sufragi, dret polític i constitucional a votar els càrrecs públics
 Sufragi actiu, dret a vot
 Sufragi passiu, dret dels ciutadans a presentar-se com a candidats als processos electorals
 Sufragi universal, dret a vot a tota la població adulta independentement de la seva raça, sexe, creença o condició social
 Sufragi restringit o censatari
 Sufragi directe, en el qual els votants elegeixen els seus representants directament
 Sufragi indirecte, els representants escollits pels votants elegeixen el càrrec públic
 Sufragi secret, garantia del sistema electoral que impedeix que un tercer pugui influir o conèixer el vot d'una persona
 Sufragi obligatori, pràctica que obliga els ciutadans a votar en les eleccions
 Sufragi femení, dret a vot de les dones
 Sufragi masculí, dret a vot dels homes
 Vot per correu

Vegeu també: Mare de Déu del Sofratge, patrona de Benidorm